«Береги́сь! Зме́и!» — советский двухсерийный детективный художественный фильм, снятый в 1979 году режиссёром Загидом Сабитовым.

Фильм рассказывает о трудной и опасной работе следователя: опытный работник сыска сумеет распутать трудное дело и разоблачить виновников преступления.

Сюжет 
Недалеко от посёлка расположена древняя крепость, носящая название Кара-Таир. Она является обителью тишины, всевозможных тайн и множества змей. Никто не нарушает её спокойствие, кроме одного человека — змеелова Мирзаева.

Но именно туда, в крепость Кара-Таир, тянутся нити преступления.

Утренний посёлок встревожен слухами: в прибрежных камышах найден труп директора местной школы Григорьева. Начинается цепь загадок, как положено в хорошем детективе. Сюжет стремительно обрастает всё новыми зловещими подробностями.
В вечернем сумраке крепость кажется ещё опаснее. Юноша и девушка идут по её подземельям, освещая стены фонариком, — они хотят сами раскрыть тайну…

В ролях 
 Пулат Саидкасымов — Ниязов, капитан милиции
 Юрий Пузырёв — Щербаков, майор, следователь
 Мурад Раджабов
 Хамза Умаров — Кудрат Мирзаев, змеелов, преступник
 Туган Реджиметов — Шараф Ниязов
 А. Юнусов — Азимов
 Айгюль Исмаилова — Айша
 Джахонгир Файзиев — Эргаш
 Наби Рахимов — Хамракул
 Назим Туляходжаев — Джуманияз
 Аида Юнусова — Халима
 Альмира Исмаилова — студентка

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Андрей Тарковский
 Фактическим автором сценария является Аркадий Стругацкий
 Режиссёр: Загид Сабитов
 Операторы:
 Тимур Каюмов
 Хатам Файзиев
 Художники:
 Вадим Добрин
 Садир Зиямухамедов
 Композитор: Румиль Вильданов
 Директор картины: Андрей Тарковский

Технические данные 
 Производство: Узбекфильм
 Художественный фильм, двухсерийный, телевизионный, цветной
 Длительность — 124 мин

Примечания

Ссылки 
 
 : Содержание в журнале «Советский экран» (июль 1980)

Фильмы студии «Узбекфильм»
Фильмы-драмы СССР
Детективные фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы о милиционерах
Фильмы Загида Сабитова
Фильмы СССР 1979 года